El término DMX puede referirse a:
 DMX, nombre artístico de Earl Simmons, actor y rapero estadounidense
 DMX, protocolo para el control de luces y otros efectos en escenarios
 DMX (Data Mining eXtensions to SQL), lenguaje para crear y trabajar con modelos de minería de datos en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS)